Да́чная — наименование различных географических и иных объектов в России и ближнем зарубежье.

Реки 
 Дачная — река в Приморском крае, приток Арсеньевки.
 Дачная — река в Санкт-Петербурге, приток Красненькой.

Железнодорожные объекты 
 Дачная — остановочный пункт Белорусской железной дороги.
 Дачная — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги.
 Дачная — остановочный пункт Горьковской железной дороги.
 Дачная — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги.
 Дачная — остановочный пункт Московской железной дороги.
 Дачная — остановочный пункт Свердловской железной дороги.

Населённые пункты 
 Дачная — деревня в Белорецком районе Башкирии.
 Дачная — деревня в Благовещенском районе Башкирии.
 Дачная — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.

Другое 
 «Дачная» — автостанция в Святошинском районе Киева.

См. также 
 Дачная-1 — деревня в Смоленском районе Смоленской области России.
 Дачная-2 — деревня в Смоленском районе Смоленской области России.
 Дача (значения)
 Дачная улица
 Дачное
 Дачный